Кефалометрия или кефалометрический анализ — геометрическая абстракция, созданная ортодонтами и челюстно-лицевыми хирургами для дифференциации нормы от патологии посредством тригонометрических функций.

Кефалограмма — это геометрическая обрисовка телерентгенограммы для изучения абстрактных закономерностей — угловых и линейных кефалометрических параметров.

Примечания

См. также 
 Брахикефалия
 Долихокефалия

Медицинская визуализация